The Summer Tic EP — мини-альбом американской рок-группы Paramore, вышедший в 2006 году.

Об альбоме
The Summer Tic EP записан в 2006 году во время Warped Tour к их ранее вышедшему альбому All We Know Is Falling. Название EP выходит из строки в песне "Stuck on You", кавера на песню Failure.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
Fueled by Ramen web store
The Summer Tic EP на MusicBrainz

Мини-альбомы 2006 года
Альбомы Paramore
Сборники 2006 года
Сборники на английском языке
Дебютные мини-альбомы 2006 года